Dominique Mocka – calciatore francese
 Shpëtim Moçka – calciatore albanese